Die Handball-Bundesliga 1993/94 war die 16. der eingleisigen Spielzeiten und die insgesamt 28. Spielzeit der höchsten deutschen Spielklasse im Handball der Männer in der Geschichte der Bundesliga. Die Saison begann am 10. September 1993 und endete mit dem letzten Spieltag am 8. Mai 1994.

Saisonverlauf 
18 Mannschaften spielten um die Deutsche Meisterschaft. Der Tabellenerste am letzten Spieltag ist Deutscher Meister 1994. Aufsteiger zur neuen Saison waren der TSV Scharnhausen, der OSC 04 Rheinhausen und der VfL Bad Schwartau. Außerdem fand die Ausspielung des DHB-Pokals zum 20. Mal statt.

Deutscher Meister 1994 wurde zum vierten Mal in der Vereinsgeschichte die Mannschaft des THW Kiel.

Aus der Handball-Bundesliga in die 2. Bundesliga absteigen mussten mit dem TuS Schutterwald, dem OSC 04 Rheinhausen, dem VfL Fredenbeck und dem TSV Scharnhausen dieses Mal vier Vereine, da die Handball-Bundesliga-Saison 1994/95 nur mit 16 Vereinen startete.

In 306 Spielen fielen mit insgesamt 12752 Toren (ø 41,7 pro Spiel) im Durchschnitt 0,5 Tore mehr als in der Saison 1992/93. Dabei gab es 212 Heimsiege, 47 Unentschieden und 47 Auswärtssiege. Den höchsten Heimsieg verzeichnete der THW Kiel am 17. Spieltag mit 29:12 gegen den TSV Bayer Dormagen. Den höchsten Auswärtssieg erspielte am 27. Spieltag die Mannschaft der SG Flensburg-Handewitt mit 20:32 beim OSC 04 Rheinhausen. Das torreichste Spiel fand am 5. Spieltag zwischen dem OSC 04 Rheinhausen und dem TBV Lemgo statt und endete 25:32. Das waren 15 Tore mehr als der Gesamtdurchschnitt. Fünf Vereine standen im Verlauf der Saison an der Tabellenspitze: HSV Düsseldorf (1×), VfL Gummersbach (1×), SG VfL/BHW Hameln (1×), TV 08 Niederwürzbach (5×) und THW Kiel (26×). Torschützenkönig wurde mit 242 erzielten Toren Peter Gerfen vom VfL Bad Schwartau.

Den zum 20. Mal ausgespielten DHB-Pokal sicherte sich wie im Jahr zuvor die Mannschaft der SG Wallau/Massenheim.

Außerdem gewinnt TUSEM Essen den neu eingeführten, vierten Europapokal City-Cup.

Statistik

Abschlusstabelle

Kreuztabelle 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse der Spiele dieser Saison dar.Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte, die Gastmannschaft in der oberen Zeile aufgelistet.

Die Meistermannschaft

DHB-Pokal 
Den DHB-Pokal 1993/94 gewann die Mannschaft der SG Wallau/Massenheim. Sie besiegte im Finale am 12. Mai 1994 in Hamburg die SG Flensburg-Handewitt mit 17:14.

Weblinks 
 Bundesliga Männer 1993/94

1993
Handballsaison 1993/94